Французский референдум по Маастрихтскому договору проводился 20 сентября 1992 года по вопросу о ратификации Маастрихтского договора по урегулированию денежной и политической систем европейских стран. В результате Маастрихтский договор был одобрен 51 % голосов при явке 69,7 %.

 Вопрос, вынесенный на референдум, был следующий:

Одобряете ли Вы проект закона, представленный французскому народу Президентом Республики, разрешающий ратификацию договора по Европейскому союзу?

Такой шаткий результат прозвали «маленькое да». В совокупности с аналогичным референдумом в Дании, который отверг Маастрихтский договор, этот момент считают окончанием существующего до этого всеобщего консенсуса в процессе Европейской интеграции. В целом референдумы по Маастрихтскому договору проходили только во Франции, Дании и Ирландии. Маастрихтский договор после его ратификации привёл к образованию Европейского союза и появлению единой европейской валюты евро.

Результаты

Ссылки 
 Результаты референдума.

Референдумы, имеющие отношение к Европейскому союзу
Референдумы 1992 года
1992
1992 год во Франции
Сентябрь 1992 года
События 20 сентября